На́вля — узловая станция Киевского направления Московской железной дороги, расположенная в пгт Навля Брянской области. По основному применению является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу.
Навлинский железнодорожный узел считается третьим по значению в Брянском регионе.

Характеристика 
На станции останавливается несколько поездов дальнего следования и все пригородные поезда. Станция находится на электрифицированном участке линии. Вокзал одноэтажный, отремонтированный. Имеет кассы, зал ожидания, отделение полиции.

Платформы две, низкие, одна — островная, другая — боковая. Есть пешеходный мост для пассажиров.

В южном направлении железная дорога разделяется на электрифицированную линию (на Суземку) и неэлектрифицированную (на Комаричи и Льгов).

Дальнее сообщение

Примечания 

Станции Брянского региона Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Железнодорожные станции по алфавиту
Навлинский район
Здания и сооружения, построенные в 1897 году в России
1897 год в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области